Dreibrunnenbach ist ein Gewässername:

 Dreibrunnenbach (Aumühlbach), linker Oberlauf des Aumühlbachs (zur Isar) bei Aumühle, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Dreibrunnenbach (Breitenbach), linker Zufluss vom Heidenkopf durchs Dreibrunnental des Breitenbachs (zum Speyerbach) bei Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Dreibrunnenbach (Dobrach), linker Zufluss der Dobrach in Ziegelhütten, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Dreibrunnenbach (Saußbach), rechter Zufluss des Windischbachs (zum Saußbach, zur Wolfsteiner Ohe) unterhalb von Heldengut, Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Dreibrunnenbach (Sulzdorfer Bach), linker Zufluss des Sulzdorfer Bachs (im Einzugsgebiet des Wittigbaches) vor Sulzdorf, Markt Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Dreibrunnenbächle, rechter Oberlauf des Schwarzenbächles (zur Bernauer Alb, zur Hauensteiner Alb, zum Hochrhein) im Gemeindegebiet von Ibach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg